Chopinzinho kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Chopinzinho (ort), Paraná, 
 Chopinzinho (kommun), Paraná, 

Robotskapade Brasilienförgreningar